Vesica piscis () — фигура, образованная пересечением двух кругов с одинаковым радиусом, наложенных так, что центр одного лежит на окружности другого.

Иногда термин применяется в более широком смысле для обозначения линзы как геометрической фигуры.

Математическое описание 

Математическое соотношение высоты и ширины фигуры равно  или 1,7320508… (если нарисовать прямые линии, соединяющие центры обеих окружностей и вершины фигуры, получатся два равносторонних треугольника). Дроби 265:153 = 1,7320261… и 1351:780 = 1,7320513… являются наиболее близкими к этому значению рациональными числами. Архимед в работе Измерение круга пользуется этими дробями как верхней и нижней границей значения числа.

В мистицизме 
Vesica piscis в разные периоды истории была предметом мистических спекуляций. В сакральной геометрии считается основой цветка жизни, некоторые каббалисты считают, что на основе vesica piscis построено древо жизни. Сторонники некоторых учений Нью-Эйдж отождествляют её с йони и считают символом женских гениталий

Один из исследователей считает, что образ Vesica Piscis как сакрального знака вдохновлён наблюдением солнечных затмений. Древние египтяне использовали этот образ в своей сакральной геометрии. Архитекторы и художники копировали его в своих работах, выражая тем самым свои религиозные верования. Эту традицию пронесли сквозь века масоны.

Использование 

Используется в иконописи и в христианском искусстве для обозначения ауры святого, которая называется мандорла.

Широко используется в различных орнаментах, например, Болнисский крест.

Vesica piscis использовалась как символ в масонстве, наиболее известно употребление в нагрудных украшениях во время церемоний. Считалась также подходящей формой для печатей масонских лож.

Галерея

См. также 

 Нимб
 Ихтис
 Мандорла
 Болнисский крест
 Окружности Вилларсо
 Трикветр
 Треугольник Рёло
 Диаграмма Эйлера
 Диаграмма Венна
 Пересечение множеств
 Плавательный пузырь

Примечания 

Орнамент
Геометрические фигуры
Христианская иконография
Сакральное искусство
Латинские фразы и выражения